Nitti ist der Familienname folgender Personen:

 Filomena Nitti (Filomena Bovet-Nitti), italienische Wissenschaftlerin, siehe Daniel Bovet
 Francesco Fausto Nitti (1899–1974), italienischer Journalist und Kämpfer gegen den italienischen Faschismus
 Francesco Saverio Nitti (1868–1953), italienischer Ministerpräsident
 Frank Nitti (1888–1943), italo-amerikanischer Mafioso
 Gianni De Nitti (* 2003), schweizerisch-italienischer Fussballtorhüter
 Joseph Nitti (* 1934), italienischer Diplomat

Nitti steht für:

 Nitti – Der Bluthund, eine Filmbiographie über Frank Nitti aus dem Jahr 1988